Димитър Ганев може да се отнася за:
 Димитър Ганев (1898 – 1964), български политик, председател на Президиума на Народното събрание (1958 – 1964)
 Димитър Ганев (1908 – 1986), български географ
 Димитър Ганев (1919 – 2003), български диригент
 Димитър Ганев (р. 1954 г.), български актьор
 Димитър Ганев (р. 1967 г.), български актьор (детски филми)
 Димитър Ганев (р. 1986 г.), български политолог